Rycroft steht für:

 Rycroft-Maler, Vasenmaler in der Spätzeit des Stils
 Rycroft (Alberta), ein Dorf im nördlichen Alberta, Kanada

Rycroft ist der Familienname folgender Personen:

 Carter Rycroft (* 1977), kanadischer  Curler
 Charles Rycroft (1914–1998), britischer Psychologe und Autor
 Mark Rycroft (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 William Henry Rycroft (1861–1925), britischer Major General und Kolonialgouverneur in British North Borneo

Rycroft Baronets of Calton in the County of York, Vereinigtes Königreich:
 Nelson Rycroft, 4. Baronet (1831–1894)
 Nelson Rycroft, 2. Baronet (1761–1827)
 Nelson Edward Oliver Rycroft, 6. Baronet (1886–1958), High Sheriff of Hampshire
 Richard Rycroft, 1. Baronet (1736–1786)
 Richard Henry Charles Rycroft, 3. Baronet (1793–1864)
 Richard John Rycroft, 8. Baronet (* 1946)
 Richard Nelson Rycroft, 5. Baronet (1859–1925), High Sheriff von Hampshire
 Richard Newton Rycroft, 7. Baronet (1918–1999)